Heracleum grande är en flockblommig växtart som först beskrevs av Nicol Alexander Dalzell och George Stacey Gibson, och fick sitt nu gällande namn av P.K.Mukh. Heracleum grande ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Lokor
grande